La Druga hrvatska nogometna liga 2018-2019, conosciuta anche come 2. HNL 2018-2019, è stata la 28ª edizione della seconda divisione, la tredicesima consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal  che così ha ottenuto la promozione in Prva liga. La seconda classificata, il  ha perso il play-off contro la penultima della categoria superiore, la Istra 1961, perdendo così la possibilità di promozione. e  sono le squadre retrocesse.

Il capocannoniere è stato Leon Benko () con 21 reti.

Avvenimenti
Delle 12 squadre della stagione precedente, 1 è stata promossa in 1. HNL e 1 è stata retrocessa in 3. HNL
Dalla divisione inferiore 4 sono state promosse, mentre nessuna è stata retrocessa da quella superiore (il Cibalia non ha ottenuto la licenza per la Druga HNL ed è sceso direttamente in terza divisione), portando così l'organico a 14 compagini.

Questa edizione della Druga liga era prevista a 16 squadre ma, vista la mancanza di società in regola con i 5 parametri richiesti (risultato sportivo, infrastrutture, personale amministrativo e professionale, legale e finanziario), la HNS ha deciso che il campionato sarà a sole 14 squadre.

Formula
 Le 14 squadre disputano 26 giornate, al termine delle quali:
 La prima classificata viene promossa in 1. HNL 2019-2020 se ottiene la licenza.
 La seconda classificata, se ottiene la licenza, disputa uno spareggio contro la penultima della 1. HNL 2018-2019.
 L'ultima classificata retrocede in 3. HNL 2019-2020.
 Possono fare richiesta di promozione le squadre classificatesi nei primi sei posti; le "seconde squadre" non possono essere promosse in Prva HNL.
 Per la stagione successiva è previsto un allargamento a 16 squadre.

Squadre partecipanti

Classifica 
Allo  è stata revocata la licenza per la Druga HNL.

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2019-2020.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2019-2020.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati
Il 20 luglio 2018 la HNS ha diramato il calendario.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Spareggio 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.05.2019|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.06.2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| Ambedue le compagini rimangono nelle rispettive categorie

Note

Voci correlate
Prva HNL 2018-2019
Treća HNL 2018-2019
Coppa di Croazia 2018-2019

Collegamenti esterni

2018
Calcio nel 2018
Calcio nel 2019